U 220 oder U-220 bzw. U220 steht für:

 U 220 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine. 
 U 220, ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 220 mm Steghöhe.
 U 220, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U220